Дульдурги́нский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России.

Административный центр — село Дульдурга.

География 
Район расположен в пределах Хэнтэй-Чикойского нагорья и Онон-Ингодинского среднегорья. Наиболее крупными орографическими единицами являются Даурский и Могойтуйский хребты, ориентированные в северо-восточном направлении. Высшая точка — гора Алханай (1662 м).

На территории района находятся национальный парк «Алханай» и Дульдургинский заказник. На юго-востоке лежит слабохолмистая Приононская равнина. Имеются месторождения и проявления золота, берилла, розового кварца и др.: Дыбыксинское, Зун-Шабартай, Илинское,  Талачинское, Нарин-Кундуйское и др.

Климат резко континентальный. Лето жаркое. Ср. температура в июле +16 ÷ +18 °C (максимальная + 38 °C). Зима холодная, солнечная. Средняя температура в янв. −22 ÷ −24 °C (абс. минимум −47 °C). Осадков выпадает от 300 до 400 мм/год. Продолжительность вегетационного периода 90—150 дней.

Протекают реки Иля, Оленгуй, по южной границе — Онон. Находятся несколько минеральных источников (Угса-хай, Аршан, Урей). На западе и в центральной части района почвы горные мерзлотно-таёжные типичные, глеевые, дерновые, оподзоленные, переходящие в горные серые лесные неоподзоленные глубокопромерзающие. На востоке распространены чернозёмы мучнисто-карбонатные и бескарбонатные или малокарбонатные глубокопромерзающие. Горная лиственничная и сосново-лиственничная тайга с подлеском из рододендрона господствует на хр. Даурский и Могойтуйский. В широких падях — ёрники. В лесостепи — леса светлые, сухие, с густым и разнообразным по видовому составу травяным покровом. Степи — пижмовые, типчаковые. В речных долинах встречаются лугово-тополёвые ассоциации.

История 
Район образован 16 января 1941 года в составе Агинского Бурят-Монгольского национального округа Читинской области.

Население 
 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года:
 буряты — 53 %,
 русские — 44 %,
 другие национальности — 2 %.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 10 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Дульдургинском районе 25 населённых пунктов:

Законом Забайкальского края от 5 мая 2014 года было решено образовать на территории района 13 новых сёл: Северный Алханай и Южный Алханай, Восточный Зуткулей, Северный Зуткулей и Южный Зуткулей, Верхний Таптанай, Восточный Токчин и Западный Токчин, Западный Узон, Северный Узон и Южный Узон, Новый Чиндалей и Старый Чиндалей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2016 года N 350-р всем им были присвоены соответствующие наименования и на федеральном уровне.

Образование 
В районе несколько средних школ, в каждом селе детские сады.

Почтовый адрес 
687200, Забайкальский край, Дульдургинский район, село Дульдурга.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.